Сантос (), или полностью Сантос/Кортиана () — бразильский мини-футбольный клуб из города Сантус, штат Сан-Паулу, основанный в 2011 году, чемпион Бразилии. Дочерняя команда ФК «Сантос».

История 
В футбольном клубе «Сантос» мини-футбол культивировался на протяжении 10 лет, однако только в 2011 году было принято решение выставить на соревнования профессиональную команду в Лигу Футзала. Для этого необходимы были спонсорские деньги, и титульным спонсором команды стал пластиковый промышленный гигант Cortiana Plásticos. В связи с прекращением существования клуба «Малви/Жарагуа» в чемпионате освободилось место, и «Сантос» автоматически был включён в число участников первенства.

В «Сантос» пришло множество опытнейших игроков, в числе которых был лучший игрок мини-футзала в мире, многолетний лидер нападения сборной Бразилии Фалькао, игравший за «Малви». Кроме того, в команде стали играть другие мини-футболисты сборной Бразилии: вратарь Джони Мендес, защитник Нето (также из «Малви»), полузащитник Джексон, нападающий Же.

В итоге «Сантос» сумел дойти до финала чемпионата Бразилии, где в упорной борьбе в серии пенальти, без Фалькао во втором матче (по окончании первой игры он получил красную карточку) обыграл «Карлус-Барбозу», многократного чемпиона страны.

Возглавлял «Сантос/Кортиану» в 2011 году Фернандо Феррети, один из лучших тренеров Бразилии, который в прошлом также работал с «Малви/Жарагуа», сборной Бразилии и рядом других команд. В тренерском штабе «Сантоса» трудились опытные специалисты, работавшие в сборной Бразилии: тренер по физподготовке Жуан Карлос Романо, тренер вратарей Фред Антуне, физиотерапевт Селио Рафаэл.

27 декабря 2011 года руководство клуба «Сантос» объявило о роспуске мини-футбольной команды в связи с трудным финансовым состоянием и стремлением сохранить в составе футбольного клуба таких звёзд, как Неймар. Президент «Сантоса» Луис Алваро Рибейро поблагодарил Фалькао за выдающийся вклад в победу «Сантоса» в чемпионате Бразилии по мини-футболу, но отметил, что футбол является приоритетным видом спорта в клубе и клуб не может содержать убыточные команды, поскольку на финансирование мини-футбола за год было потрачено 5 млн долларов, а компания «Кортиана» не была в состоянии полностью покрыть расходы.

Несмотря на снятие профессионального статуса, мини-футбольный «Сантос» продолжает существование за счёт молодёжных команд.

Чемпионский состав в 2011 году

Достижения 
 Чемпион Бразилии (1): 2011
 Кубок Грамадо (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сантастико. Статья о чемпионате Бразилии 2011.

Мини-футбольные клубы Бразилии